Port lotniczy Huesca
 huta szkła kryształowego:
 HSK Violetta
 HSK Julia